

Geografia 
 Vida – località del comune di Gradačac, Cantone di Tuzla (Bosnia ed Erzegovina)
 Vida – comunità della Contea di McCone, Montana (Stati Uniti d'America)
 Vida – comunità della Contea di Lane, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Vidå – fiume della Danimarca

Letteratura 
 Vida – biografia in prosa di un trovatore o di una trobairitz

Musica 
 Vida – gruppo musicale statunitense
 Vida – album dei Sui Generis del 1972
 Vida – album dei DC3 del 1989
 Vida – album dei Vida del 1995
 Vida – album dei Tazenda del 2007
 Vida – singolo di Ricky Martin del 2014
 Vida – album di Luis Fonsi del 2019

Persone 
 Marco Gerolamo Vida – umanista, poeta e vescovo cattolico italiano (1480-1566)
 Domagoj Vida – calciatore croato

Pagine correlate
Della Vida

Televisione 
 Vida – serie televisiva statunitense

Altri progetti